Аллсвенскан 1943/44 — 20-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1943/44 року розпочався 1 серпня 1943 року й завершився 11 червня 1944 року.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб Мальме ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція